Кыпиново () — село в Болгарии. Находится в Великотырновской области, входит в общину Велико-Тырново. Население составляет 362 человека (2022).

Политическая ситуация 
В местном кметстве Кыпиново, в состав которого входит Кыпиново, должность кмета (старосты) до 2011 года исполнял Михайло Райков Иванов (независимый) по результатам выборов 2007 года в правление кметства.

Кмет (мэр) общины Велико-Тырново — Даниел Панов (Граждане за европейское развитие Болгарии (ГЕРБ)) по результатам выборов 2011 года в правление общины.

Примечания

Ссылки 
 Статистика населения

Сёла Великотырновской области